ПАО «Сибмост» (Акционерное общество «Сибмост», индекс на ) —  бывшая российская мостостроительная компания, основанная в марте 1992 года на базе АОЗТ «Мостострой-2». Штаб-квартира расположена в Новосибирске. Является одной из ведущих строительных компаний России в области сооружения мостов и путепроводов.

История

Советская эпоха

Мостовосстановительное управление «Мостострой-2» 
Датой образования считается август 1945 года, когда в Днепропетровске было создано мостовосстановительное управление по Нижне-Днепровскому бассейну. В 1953 году управление передаётся в состав Сибирского бассейна и переводится в город Новосибирск.

В период с 1951 год по 1955 год управлением был построен и введён в эксплуатацию Октябрьский мост в Новосибирске.

Мостостроительный трест № 2 «Мостострой-2» 
В сентябре 1962 года мостовосстановительное управление преобразовывается в Мостостроительный трест.

В состав треста вошли:
 Буготакский завод мостовых железобетонных конструкций, с. Буготак, Тогучинский район.
 Мостостроительные отряды из Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Омска и Томска.
 Управления механизации и производственно-технологической комплектации.
Также в состав предприятия был включён отряд из Кемерово.

Современная история

«Сибмост» 
В сентябре 1991 года трест преобразовывается в одноимённое акционерное общество закрытого типа, а в марте следующего, 1992 года, меняет название на «Сибмост». В 1993 году компания преобразуется в открытое акционерное общество.

В апреле 2010 года компания заключила со страховой группой РОСНО ряд крупных контрактов на общую сумму 6,3 млрд рублей. Сибирская дирекция страховой компании обеспечила страхование СМР и обеспечило сотрудников АО «Сибмост» полисами ДМС и ОСАГО.

Собственники 
 В советскую эпоху, до преобразования в трест в сентябре 1962 года, управление подчинялось МПС СССР. В дальнейшем, вплоть до сентября 1991 года — Министерству Транспортного Строительства СССР.
 По данным на конец 2004 года, основными собственниками компании являлись: Альберт Кошкин и Владислав Кошкин — 19,79 % и 0,33 %, новосибирские компании «Русинпром-Инвест» — 13,21 % и «Стройтраст» — 13,29 %.
 В 2006 году московское проектно-строительное-объединение «Система-Галс», входящее в АФК «Система», выкупило 25,001 % акций АО «Сибмост».
 По состоянию на 2008 год, основными владельцами компании являлись:
 Президент Альберт Кошкин и генеральный директор Владислав Кошкин — 62,5 % и 7,54 % соответственно.
 ЗАО "Проектно-строительное объединение «Система-ГАЛС» — 25 %.
 По состоянию на февраль 2010 года, доля президента компании составляла 67,46 % акций.

Руководство 
 С сентября 2019 года исполняющим обязанности Президента АО "Сибмост" является Титов Сергей Михайлович. С мая 2013 г. по март 2017 г. возглавлял Министерство транспорта Новосибирской области. 10 марта 2017 года избран Президентом Акционерного Общества «Сибмост». В феврале 2018 года избран Председателем Совета директоров АО «Сибмост».
Президент — Альберт Кошкин. Руководил компанией с 1993 года по 2017 г.
Кошкин Альберт Александрович (29.02.1940 г.р.) является основателем мостостроительной компании АО «Сибмост».  Вплоть до февраля 2017 г. также являлся президентом АО «Сибмост»  и покинул эту должность, когда компания начала испытывать серьезные финансовые затруднения. 
Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 03.05.2018 по делу № А45-15483/2017 Кошкин Альберт Александрович был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. Задолженность Кошкина Альберта Александровича перед кредиторами составляет более 4,9 миллиардов рублей.
Известно, что незадолго до введения процедуры банкротства, Кошкин Альберт Александрович переписал все движимое и недвижимое имущество, а также доли в уставных капиталах различных компаний на бывшую супругу Кошкину Лидию, оставив себе только акции АО «Сибмост» стоимостью менее 1 рубля.
Позднее акции АО «Сибмост» были реализованы структуре, подконтрольной Сбербанку и АФК «Система», по цене 92 копейки.  В настоящее время в отношении АО «Сибмост» введена процедура банкротства, исполнение гос.контрактов компании находится под угрозой срыва.
Кошкин Альберт Александрович имеет сына Кошкина Владислава Альбертовича, который является депутатом Законодательного собрания Новосибирской области и до недавнего времени также занимал высокий пост в АО «Сибмост».  В настоящее время Кошкин Владислав Альбертович также был признан несостоятельным (банкротом), размер непогашенных требований перед кредиторами составляет более 6,6 миллиардов рублей.

Структура

Транспортное строительство 
 Мостостроительные отряды: в Абакане (№ 91), Барнауле (№ 96), Новосибирске (№ 38), Томске (№ 101), Кемеровской области (№ 85), в Красноярском крае (№ 7). Имеются представительства в Москве и на Дальнем Востоке — в Хабаровске. В советскую эпоху в состав предприятия входил также омский мостоотряд.

Мостоотряд № 7 
История Мостоотряда-7 Красноярского филиала АО «Сибмост» началась в 1941 году, когда для восстановления разрушенных войной мостов был сформирован Мостостроительный поезд-53. За годы работы красноярскими мостостроителями были построены крупнейшие мосты через реки Обь, Енисей, Ангара. Мостоотряд работал по всей Сибири, на Байкале, в Бурятии, строил железнодорожные мосты и путепроводы Транссибирской железнодорожной магистрали.

Гордостью Мостоотряда-7 являются мосты, вошедшие в сборник ЮНЕСКО «Мостостроение мира». Это мост через реку Старый Днепр (железобетонный арочный пролет длиной 228 метров); Коммунальный мост через реку Енисей в Красноярске - с уникальной технологией монтажа железобетонных полуарок весом 1560 тонн; Октябрьский мост через Енисей; самый северный мост в мире – совмещенный мост через реку Норильская.

В настоящий момент почти все строительные объекты Мостоотряда-7 находятся за пределами Красноярского края. Мостовики возводят мост через реку Баргузин в Республике Бурятия, участвуют в строительстве моста через Амурский залив в Приморском крае, строят мост через реку Тамма на железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск в Республике Саха (Якутия).

Мостоотряд № 38 
В 1978 году Новосибирский филиал треста осуществил ввод в эксплуатацию Димитровского моста, а в декабре 1985 года — метромоста.

В 2007 году был введён в эксплуатацию мост через шлюз на дамбе Новосибирской ГЭС. «Сибмост» выступал генеральным подрядчиком строительства.

В период с мая 2007 года по октябрь 2009 года компания осуществляла работы по возведению четырёхполосной эстакады в г. Новосибирск, а также двухуровневой развязки на разъезде Иня.

В настоящее время филиал занят на строительстве Бугринского моста. С марта 2011 года компания ведёт онлайн-трансляцию строительства этого мостового перехода.

Мостоотряд № 85 
Создан 3 сентября 1943 года в качестве восстановительного поезда № 442 в городе Орске. В годы войны вёл восстановительные работы на мостах реки Дон. В 1947 году преобразован в Мостопоезд 450, а в марте 1956 года перебазирован в Кузбасс — для сооружения местной транспортной инфраструктуры. В 1978 году получает современное название. Располагается в Центральном районе города Новокузнецка Кемеровской области, имеет подъездные железнодорожные пути с промплощадки бывшего НКМК. Интересной особенность: чтобы выйти на магистральные пути ОАО РЖД необходимо пройти сразу два ППЖТ: ОАО Железнодорожник, УЖДТ ЗСМК. Куст путей уходящих на территорию мостоотряда пересекает Ильинское шоссе - дорога соединяющая центр города с Новоильинским районом населением более 200 тысяч человек. В 2008 году постоянно поступали жалобы на проведение маневровых работ на переезде в часы пик, после чего управление транспорта и связи запретило маневровые работы с 7 до 9 и с 17 до 19 часов, что в принципе является очень редким случаем влияния городских властей на руководство подъездного пути.

Мостоотряд № 91 
Предприятие образовано в декабре 1941 года, для восстановления мостов во время Великой Отечественной Войны. Мостовики внесли огромный вклад в Победу, в том числе, возведя за 153 дня мост через Керченский пролив в 1944 году.

Мостоотряд участвовал в освоении целинных земель в Казахстане, строил мосты в КНР, возводил мосты через реки Абакан, Енисей, Минусинскую протоку.

Мостоотряд № 96 
13 декабря 1979 года выходит приказ № 134-ор Минтранстроя СССР. На основании этого приказа в Барнауле создан Мостоотряд-96 (МО-96). Первый проект Мостоотряда — железнодорожный мост через Обь у Барнаула реализован уже в 1987 году. В дальнейшем, силами мостоотряда был построен и введён в эксплуатацию новый автомобильный мостовой переход через Обь.

В настоящее время мостоотряд завершает сооружение мостового перехода через реку Катунь. Мост длиной 964,72 м располагается в районе села Ая.

Мостоотряд № 101 
Создан в 1943 году на Северном Кавказе — в качестве восстановительного поезда № 804. Занимался восстановлением разрушенных мостов и железных дорог Краснодарского и Ставропольского краёв, а также возведением новых объектов инфраструктуры. В 1961 году перебазирован в Асино. 28 апреля 1969 года он переводится в Томск. В 1978 году преобразовывается в Мостоотряд № 101.

Силами мостоотряда в Томской области были возведены мосты через Томь (1973, 1999), Обь (1984) и Чулым.

В январе 2008 года томский филиал выиграл конкурс по строительству двухуровневой Пушкинской развязки. Возведение транспортного узла началось летом 2008 года, однако в разгар кризиса в январе 2009 года строительные работы были вначале остановлены, а затем строительство было вовсе отменено. Возведённые конструкции были демонтированы.

В 2010 гоу состоялся новый конкурс. Победителем вновь стал филиал компании «Сибмост». Согласно новому проекту, строительство должно развязки планировалось возобновить в январе 2011 года и закончить в декабре 2014 года. Однако,  городские и областные чиновники сразу поставили перед мостостроителями задачу построить развязку ранее этого срока, что и было исполнено. В результате,  официально стартовав 25 мая 2011 года, строительство объекта завершилось следующей осенью. Движение в по новой развязке в во всех направлениях было впервые запущено 22 сентября 2012 года,  а 20 октября того же года Пушкинская развязка официально сдана в эксплуатацию..

Дорожное строительство

ООО «Дорстроймост» 
Был основан в 2007 году на базе мех. колонны из п. Раздольное. В настоящее время штат насчитывает около 600 человек. Занималась реконструкцией аэропортов Горно-Алтайска и Абакана, строительством северного обхода г. Новосибирска, реконструкцией федеральной автодороги М-52 и строительством искусственного озера на "Алтайской Долине"

ГК «Фэцит» 
С декабря 2012 года компании «Сибмост» принадлежит 51 % акций крупной ГК «Фэцит», занимающейся дорожным строительством. Последняя строила такие объекты как Северный обход вокруг Новосибирска, принимала участие в возведении Южной площади в Новосибирске (около автовокзала), а также на других объектах.

Прочие активы

ОАО "Аэропорт «Горно-Алтайск» 
17 ноября 2010 года компания приобрела 100 % акций ОАО "Аэропорт «Горно-Алтайск».

ООО «МС Антикор»

Деятельность

Показатели деятельности 
 За 9 месяцев 2005 года, выручка АО «Сибмост» составила 1,8 млрд руб., а чистая прибыль — 15,1 млн руб.
 По итогам 2008 года, выручка компании составила 6,2 млрд руб, а чистая прибыль — 8 млн руб.
 В 2009 году, выручка составила 4,55 млрд рублей, а чистая прибыль — 68,6 млн рублей.
 В ноябре 2009 года, Сибирским банком Сбербанка России был выдан краткосрочный кредит компании — на 300 млн рублей. Срок кредита — до 90 дней. Цель — обеспечение заявок на участие в конкурсах по проектам на Дальнем Востоке и в Сибири.
 В феврале 2010 года, АО «Сибмост» получило кредит от Транскредитбанк. В качестве залога банк получил 25,001 % акций из доли президента, составлявшей на тот момент 92,461 %. Кредит предоставлен в период до ноября 2011 года, однако компания планирует погасить задолженность досрочно.

Сотрудничество 
В сезоне Чемпионата России по футболу 2010 года, компания выступала титульным спонсором футбольного клуба «Сибирь». Также компания выступает спонсором ФК «Сибирь-2» и ФК «Сибирь-ЛФК».

Проблемы 
 В 2007 году в Новосибирске для нового торгового центра, компании IKEA пришлось построить двухуровневую транспортную развязку, включавшую двусторонний шестиполосный мост. В качестве генерального подрядчика мэрией Новосибирска был рекомендован АО «Сибмост». По заявлению представителей ТЦ, компания «Сибмост» не уложилась в заявленные сроки, сдав развязку с опозданием на два с половиной месяца — лишь в августе 2008 года. Однако, представители компании «Сибмост», заявили:
Согласно договору был установлен срок в 7 месяцев — со дня предоставления фронта работ на объекте.. Возможность начать работы по строительству путепровода была предоставлена только 12 февраля 2008 года, что было подтверждено актом приемки площадки… Таким образом срок сдачи — 12 сентября 2008 года, а движение было открыто 26 июля 2008 года
 17 ноября 2010 года по результатам рассмотрения административного дела «Сибмост» был оштрафован на 30 тысяч рублей. Административное наказание было назначено за проведение работ без согласования с Министерством культуры Республики Алтай. Компания осуществляла работы по строительству примыкающей дороги на 651км Чуйского тракта. По информации научного центра «Наследие Сибири», на данном участке располагается 21 неисследованный древний могильник.

Награды 
 2000 год — золотая медаль Ассоциации содействия промышленности Франции.
 2002 год — приз Европы «За качество», учреждённым Международным клубом лидеров торговли
 2006 год — премия «Российский национальный Олимп» — в номинации «Строительство, транспорт».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АО «Сибмост»
 Англоязычная версия сайта АО «Сибмост»
 Томский филиал АО «Сибмост»
 «Соединяя берега»: Обзор компаний сектора мостостроения // Фондовый центр «Инфина», Июнь 2008
 Распоряжение Мингосимущества РФ от 2.04.99 N 459-Р "О внесении изменений в план приватизации госпредприятия «Мостострой»
 Развязку вновь отдали «Мостоотряду» УФАС России // 09.12.2010
 Мосты «Сибмоста»: Железнодорожный район. Спецвыпуск — газета «Вечерний Новосибирск», 28.04.2006

Строительные компании России
Компании Новосибирска